Алекса́ндр Шварц: Шварц, Александр Кондратьевич (1912—?) — Герой Социалистического Труда.
 Шварц, Александр Львович (1945—2020) — советский и российский художник, музыкант.
 Шварц, Александр Наумович (род. 1949) — советский и российский шахматист.
 Шварц, Александр Николаевич (1848—1915) — русский филолог-классик, министр народного просвещения.